La Comisión de Box y Lucha Libre de México es el organismo encargado de supervisar todas las acciones y lo relacionado con las promociones de boxeo y lucha libre profesional en México.

Pesos

Campeonatos 
Campeonatos Nacionales Mexicanos de la Comisión de Box y Lucha Libre de México

Comisiones de Box y Lucha Libre de México

Aguascalientes 
 Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Aguascalientes.

Baja California 

 Comisión de Box, Lucha Libre y Kick Boxing de Ensenada.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Mexicali.
 Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales de Playas de Rosarito.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Tecate.
 Comisión de Box, Lucha Libre, Kickboxing y Artes Marciales Mixtas de Tijuana.

Baja California Sur 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Comondú.
 Comisión de Box y Lucha Libre de La Paz.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Los Cabos.

Campeche 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Campeche.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Carmen.

Chiapas 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez.

Chihuahua 

 Comisión de Lucha Libre de Juárez.

Ciudad de México 
 Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México.

Colima 

 Comisión de Box, Lucha Libre y Kick Boxing de Manzanillo.

Estado de México 

 Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México.

Guanajuato 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Celaya.

Jalisco 

 Comisión de Box, Lucha Libre, Kick Boxing y Full Contact de Zapopan.

Michoacán 

 Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Morelia (en formación).

Nayarit 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Tepic.

Nuevo León 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Monterrey.

Oaxaca 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Juchitán.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Oaxaca.

Puebla 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Puebla es un cuerpo técnico en materia de ambos deportes y en su funcionamiento como Órgano Auxiliar será
autónoma. para efectos de expedición de las respectivas autorizaciones que permitan la presentación de espectáculos y
exhibiciones en que tengan lugar encuentros de Box y Lucha Libre en el Municipio.
La Comisión Municipal de Box y Lucha Libre estará integrada
por un Presidente designado por el presidente municipal; dos representantes de Box y dos de Lucha Libre que fungirán como vocales,
propuestos por el Presidente de la Comisión

Quintana Roo 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Benito Juárez.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Cozumel.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Isla Mujeres.
 Comisión de Box y Lucha Libre de Othón P. Blanco.

Sinaloa 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Ahome.<

Sonora 

 Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de Sonora.

Tamaulipas 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Victoria.

Tlaxcala 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Tlaxcala.

Yucatán 

 Comisión de Box y Lucha Libre de Mérida.

Boxeo
Boxeo en México
Lucha libre mexicana